Ti amo est une expression italienne synonyme de « Je t'aime ». Elle est la conjugaison du verbe amare (« aimer ») à la première personne du singulier du présent de l'indicatif.

Elle a donné son nom à différents titres d'œuvres, dont :
 Ti amo/Oggi è domenica per noi, single de Sergio Endrigo sorti en 1964 ;
 Ti amo, chanson de Charles Aznavour de 1975 ;
 Ti amo, chanson et single d'Umberto Tozzi, figurant sur l'album È nell'aria...ti amo sorti en 1977
 Ti amo, chanson reprise par Dalida en français en 1977;
 Ti amo, chanson de Howard Carpendale en 1977 ;
 Ti amo, album d'Umberto Tozzi sorti en 1977 ;
 Ti amo, album de Simona Tagli sorti en 2002 ;
 Ti Amo, court-métrage de Lisa Azuelos réalisé en 2002 ;
 Ti amo..., album de Mina sorti en 2006 ;
 Ti amo, album de Vasco Rossi sorti 2006 ;
 , album de Phoenix sorti 2017 ;
 Ti amo, chanson d'Elio e le Storie Tese.

Voir aussi 
 Autres langues :
 Anglais : 
 Espagnol :  et  
 Français : 

Homonymie de titre
Amour